Die Saison 2012/13 der Regionalliga Nord war die fünfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse und die 30. der Regionalliga Nord in Deutschland. Durch eine vorgenommene Ligenreform gibt es in der Saison 2012/13 nicht mehr drei Staffeln einer Regionalliga, sondern fünf gleichrangige Ligen von fünf Verbänden. Daher rührt auch die nun feste Ligazuteilung der Mannschaften je nach Verbandszugehörigkeit. Die Trägerschaft der Ligen ist vom DFB auf die Regional- und Landesverbände übergegangen. Die Vereine der Regionalliga erhalten keine Fernsehgelder mehr. Eine ursprünglich geplante Obergrenze von maximal sieben zweiten Mannschaften der DFL-Vereine wurde von den Landesverbänden verworfen. Zweite Mannschaften von Vereinen der 3. Liga dürfen maximal in der fünften Spielklasse (Oberliga) spielen, dritte Mannschaften besitzen generell ebenso kein Aufstiegsrecht zur Regionalliga.

Unter der Regionalliga wird es weiterhin je eine Oberliga für die vier Regionalverbände des Norddeutschen Fußball-Verbandes NFV (Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) geben.

Den Meistertitel sicherte sich Holstein Kiel mit 67 Punkten und damit mit vier Punkten Vorsprung auf den TSV Havelse. Den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters hatten sich die Kieler mit 39 Punkten ebenfalls gesichert. Durch den Meistertitel qualifizierte sich Kiel für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga, in denen sich die Schleswig-Holsteiner in zwei Spielen gegen den Südwest-Vertreter und -Meister KSV Hessen Kassel den Aufstieg sicherten.

Einen sportlichen Absteiger aus der Regionalliga Nord gab es nicht. Der VfB Lübeck zog seine Mannschaft im Verlauf der Winterpause vom laufenden Spielbetrieb zurück, da am 1. Januar 2013 am Landgericht Lübeck ein Insolvenzverfahren gegen den Klub eröffnet worden war. Damit stand der VfB Lübeck als erster Absteiger fest. Die bisher ausgetragenen 18 Spiele der Lübecker wurden annulliert. Einen Teil der Spiele der Rückrunde bestritten die Lübecker mit Einwilligung des Gegners als sogenannte Pflichtfreundschaftsspiele. Vor dem vorletzten Spieltag musste auch der FC Oberneuland aufgrund eines Insolvenzantrages seine Mannschaft zurückziehen. Die bisher ausgetragene Begegnungen wurden ebenfalls annulliert, verbunden mit dem Abstieg der Oberneuländer. Oberneuland stellte den Spielbetrieb umgehend ein und trat an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr an.

Aus der Oberliga Niedersachsen stieg die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig auf. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord sicherten sich Eintracht Norderstedt aus der Oberliga Hamburg und der SV Eichede als Meister der Schleswig-Holstein-Liga den Aufstieg. Aus der Bremen-Liga gab es keinen Aufsteiger.

Teilnehmer 
Die Regionalliga Nord mit 18 Teams setzte sich folgendermaßen zusammen:

 dem Absteiger aus der 3. Liga aus dem Gebiet des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV): Werder Bremen II
 den verbleibenden neun Teams aus der Regionalliga aus dem Gebiet des NFV: Holstein Kiel, VfL Wolfsburg II, TSV Havelse, Hannover 96 II, Hamburger SV II, VfB Lübeck, SV Meppen, SV Wilhelmshaven, FC St. Pauli II
 den vier bestplatzierten Bewerbern aus der Oberliga Niedersachsen 2011/12: Goslarer SC 08, BV Cloppenburg, VfB Oldenburg, BSV Rehden
 dem bestplatzierten Bewerber aus der Schleswig-Holstein-Liga 2011/12: VfR Neumünster
 dem bestplatzierten Bewerber der Oberliga Hamburg 2011/12: SC Victoria Hamburg
 dem bestplatzierten Bewerber der Bremen-Liga 2011/12: FC Oberneuland
 dem Gewinner des Qualifikationsspiels zwischen dem fünftbesten Bewerber aus Niedersachsen und dem zweitbesten Bewerber aus Schleswig-Holstein: ETSV Weiche

Auf- und Abstiegsregelung   
 Aufstieg in die 3. Liga
Für den Aufstieg in die 3. Liga war der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Regionalliga Nord
Nach Ende der Saison steigen die drei Letztplatzierten in die Oberliga ab. Da es keinen Drittligaabsteiger aus der Region gab und Holstein Kiel sich in der Relegation durchsetzen konnte und in die 3. Liga aufstieg, wurde ein 18. Startplatz für die Folgesaison frei. Dieser wurde mit dem bestplatzierten Absteiger besetzt, wodurch der SV Wilhelmshaven die Klasse halten konnte. Für den Fall, dass der Meister in der Aufstiegsrunde gescheitert wäre und der VfL Osnabrück als einziger Vertreter der Region aus der 3. Liga abgestiegen wäre, hätte auch der Viertletzte in die Oberliga absteigen müssen, damit die Regionalliga Nord 2013/2014 in jedem Fall weiterhin mit 18 Teams spielen wird.
 Aufstieg in die Regionalliga Nord
Der Meister der Oberliga Niedersachsen stieg direkt in die Regionalliga Nord auf. In einer Aufstiegsrunde ermittelten der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen sowie die Meister der Oberligen Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zwei weitere Aufsteiger.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

Regionalliga 2012
2012